Аква́ріум ():

 Акваріум — прозора ємність для утримання риб.
 Акваріум — роман 1985 р. Віктора Суворова.
 Акваріум — художній фільм 1996 р., знятий за мотивами однойменного роману Віктора Суворова.
 Акваріум () — драматичний фільм 2009 р. режисера Андреа Арнольд.
 Аквариум () — радянський та російський рок-гурт під керівництвом Бориса Гребенщикова.
 Акваріум (книга)  — антиутопія Олексія Чупи